Салли Чисхолм (; род. 5 ноября 1947, Маркетт, Мичиган) — американский биоокеанолог, специалист по фитопланктону, занимается исследованиями роли микроорганизмов в формировании морских экосистем. Известность получила как первооткрыватель Prochlorococcus (в 1980-х). Член Национальной АН США (2003), Институтский профессор Массачусетского технологического института (с 2015), где трудится с 1976 года. Удостоена Национальной научной медали США (2011). Лауреат премии Крафорда (2019) — за открытие Prochlorococcus.

Биография 
Окончила  (бакалавр биологии и химии, 1969).
В 1970 году училась в Корнеллском университете.
Степень доктора философии по морской биологии получила в 1974 году в Университете штата Нью-Йорк в Олбани.

С 1976 года преподаёт в Массачусетском технологическом институте (куда поступила первоначально морским экологом, с 2015 года Институтский профессор, перед чем с 2002 года Lee and Geraldine Martin Professor of Environmental Studies, с 1993 года одновременно состоит на кафедре биологии; директор-основатель MIT’s Earth System Initiative), перед чем два года провела в качестве постдока в . Также аффилирована с . В 1998 и 2013 годах ученый-резидент Bellagio Study Center (Италия), в 2004—2012 гг. исследователь морской микробиологии .

В 1980-х вместе с руководимыми ею коллегами открыла Prochlorococcus (опубликовано в 1988 году) и затем разработала её как модельный организм — для исследования экологии и эволюции морских микробов, в частности для выяснения того, как они влияют на глобальные биогеохимические циклы.

Член Американской академии искусств и наук (1992) и Американской академии микробиологии (1993), Американской ассоциации содействия развитию науки (2013), фелло Американского геофизического союза (1996) и Экологического общества Америки (2012).

В сотрудничестве с  выпустила книги по экологии для детей «Living Sunlight» (Blue Sky Press, 2009) и «Ocean Sunlight» (Blue Sky Press, 2012).

Основные работы
 Physiology and molecular phylogeny of coexisting Prochlorococcus ecotypes / Moore, LR, Rocap, G, Chisholm, SW. 1998. Nature 393, 464-7. . PMID 9624000.
 Genome divergence in two Prochlorococcus ecotypes reflects oceanic niche differentiation / Rocap, G, Larimer, FW, Lamerdin, J, Malfatti, S, Chain, P, Ahlgren, NA, Arellano, A, Coleman, M, Hauser, L, Hess, WR et al. 2003. Nature 424, 1042-7. . PMID 12917642.
 Niche partitioning among Prochlorococcus ecotypes along ocean-scale environmental gradients / Johnson, ZI, Zinser, ER, Coe, A, McNulty, NP, Woodward, EM, Chisholm, SW. 2006. Science 311, 1737-40. . PMID 16556835.

Награды и отличия 

 Rosensteil Award in Ocean Sciences (1991)
 Стипендия Гуггенхайма (1997)
  (2005)
 Медаль Александра Агассиза Национальной АН США (2010)
 Darbaker Prize, Ботаническое общество Америки (2011)
 Национальная научная медаль США (2011)
 Ruth Patrick Award,  (2012)
  (2013)
 Killian Award Массачусетского технологического института (2014)
 Премия Крафорда одноименного фонда и Шведской королевской АН (2019)
 Медаль Бенджамина Франклина (2022)

Примечания

Ссылки 
 https://chisholmlab.mit.edu
 Массачусетский технологический институт, 
 Simons Foundation

Женщины-биологи
биоокеанологи
Морские экологи
Экологи по алфавиту
Экологи США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Институтские профессора MIT
Доктора философии по биологии
Члены Американской академии микробиологии
Члены Американского геофизического союза
Члены Экологического общества Америки
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Лауреаты премии Рамона Маргалефа по экологии
Лауреаты премии Крафорда
Почётные доктора Университета Дэлхаузи
Почётные доктора Гарвардского университета
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы наук Массачусетского технологического института